Авдий (евр. ; «раб Иеговы» и Абди, Абдий, «раб Мой») — имя. Известные носители:

В Библии
 Авдий — четвёртый в ряду 12 малых ветхозаветных пророков, автор Книги пророка Авдия.
 Авдий (начальник царского дворца) — при царе Ахаве (Третья книга Царств).
 Авдий из рода Мерари — предок певца Эфана, живший в царствование Соломона ().
 Авдий-князь — из князей, посланных Иосафатом для научения народа в городах Иудиных ().
 Авдий из левитов — надзирал за возобновлением храма в царствование Езекии ().
 Авдий, сын Елама — имевший жену иноплеменницу ().

Другие
 Авдий Эдесский (IV век) — христианский проповедник, основатель секты авдиян.
 Авдий (V век) — христианский епископ в Персии, причислен к лику святых как священномученик.

См. также 
 Авдей (значения)

Примечания